Valin steht für:
 Valin, eine α-Aminosäure 
 Rivière Valin, Fluss in Kanada 

Valin ist der Familienname folgender Personen:
 Frédéric Valin (* 1982), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Jean-Marc Valin, Entwickler freier Multimedia-Software
 Martial Valin (1898–1980), französischer Luftwaffengeneral
 Robert D. Van Valin, Jr. (* 1952), US-amerikanischer Linguist
 Roch Valin (1918–2012), kanadischer Linguist und Romanist